TuxFamily.org est une association qui a pour but la mise à disposition de moyens techniques permettant la diffusion de contenus libres : codes sources, documentations…

TuxFamily offre une solution d'hébergement fondée sur VHFFS (Virtual Hosting For Free Software), une solution d'hébergement intégrée et modulaire fondée sur des logiciels libres (Debian GNU/Linux, Apache, PHP, Perl, MySQL, PostgreSQL, CVS, Subversion, GIT, OpenSSH…).

Historique 

TuxFamily a été créé en 1999 par Julien Ducros, d'abord dans le but d'héberger ses amis, puis s'est très vite élargi pour offrir un hébergement à tous les projets libres pouvant en avoir besoin.
En décembre 2001, TuxFamily est devenu une association loi de 1901 afin de pouvoir recevoir des cotisations et des dons lui permettant son développement (nombre plus important de projets hébergés, meilleure qualité de service). 

Grâce à son développement, Tuxfamily était devenu un acteur du développement du logiciel libre en France : 6 000 utilisateurs, 1 000 projets libres et un nombre important de services (Web, courrier électronique, DNS, gestion de versions, IRC, SILC, listes de diffusion, Jabber, jeux en ligne…).

En janvier 2004, Tuxfamily est victime d'un exploit causant une élévation des privilèges qui entraîne une remise en question de la part des administrateurs sur le mode de gestion et la poursuite du service. Certains administrateurs quittent l'équipe.

TuxFamily reste fermé pendant un an, et les administrateurs, restants ou nouveaux, décident de relancer le service après des changements profonds : nouvelle plateforme d'hébergement et nouvelle association, notamment. La réouverture a lieu en janvier 2005.

Fonctionnement 

TuxFamily.org est une association loi de 1901. Elle vit uniquement grâce aux cotisations des adhérents, et aux dons (argent, matériel, bande passante, hébergement de matériel).

Le maintien de la plate-forme d'hébergement est assuré par une équipe restreinte d'administrateurs et de modérateurs. 

Les services sont répartis sur une vingtaine de machines hébergées sur trois sites géographiques différents.

TuxFamily héberge en  un peu plus de 2000 projets.

Services 

TuxFamily propose les services suivants à leurs hébergés :

 Hébergement de sites (support de PHP 7, Perl, Python, Ruby, CGI générique) avec statistiques détaillées et logs
 Hébergement de bases MySQL et PostgreSQL
 Dépôts Subversion, CVS, GIT et Mercurial
 Adresses de courrier électronique (POP3, IMAP, webmail)
 Gestion de noms de domaine (DNS)
 Listes de diffusion
 Espace pour les téléchargements (1 Go) et d'hébergement web (100 Mo) (extensions de quota si justification)
 Jabber, serveur IRC
 serveur de temps NTP 
 accès aux fichiers via FTP, FTPS, SSH

TuxFamily accepte les projets de logiciels libres (GPL, BSD, MIT…) et le contenu libre en général (musique, œuvres d'art… sous CC-BY-SA, LAL…).

Notes et références

Liens externes 

 ,  Page principale
  Liste de tous les projets hébergés
 ,  FAQ
  Suivi de la plateforme
  Site officiel de VHFFS

Hébergeur web
Association ou organisme lié au logiciel libre